Rippel ist der Familienname folgender Personen:

 August Rippel-Baldes (1888–1970), deutscher Mikrobiologe
 Gregor Rippel (1681–1729), deutscher Theologe und Geistlicher
 Günter Rippel (1943–2019), ehemaliger Handwerkskammernpräsident
 Hermann Rippel (1915–2006), österreichischer reformierter Pfarrer und Militärsuperintendent
 Joachim Rippel (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Nikolaus Rippel (1594–1666), Schweizer Politiker
 Otto Rippel (1878–1957), deutscher Verleger und Politiker (DNVP, CSVD, CDU), MdR
 Wenzel Rippel (1902–1982), deutscher Politiker (SPD)

Rippel steht für:
 Rippel, Sedimenttransportkörper im Wasser
 Rippel (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Oberösterreich

Siehe auch:
 Rippelstrom in der Elektrotechnik
 Rippl
 Ripple
 Ripl